Maria Krystyna Sycylijska (1779–1847) – królowa Sardynii i Piemontu
 Maria Krystyna Sycylijska (1806–1878) – księżniczka Obojga Sycylii, królowa Hiszpanii, potem regentka Hiszpanii